Уильям Чепмэн Хьюитсон () — английский энтомолог.

Получил образование землемера, но потом всецело посвятил себя естествознанию, занимаясь преимущественно лепидоптерологией. Хьюитсон напечатал "British Zoologie" (1831), для которой исследовал шотландские острова и берега Норвегии, "The genera of diurnal Lepidoptera" (1846); "Exotic butterflies" (с 1852 г. выпусками через 3 месяца), "Illustrations of diurnal lepidoptera" (1862). Коллекция экзотических бабочек, принадлежавшая Хьюитсону, считалась лучшей и заключала более 4 000 видов.

Литература 
 

Энтомологи Великобритании
Лепидоптерологи
Энтомологи XIX века